Парада () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. Является составной частью муниципалитета Аркуш-де-Валдевеш. По старому административному делению входил в провинцию Минью. Входит в экономико-статистический субрегион Минью-Лима, который входит в Северный регион.

Занимает площадь 1,99 км².

Население 
Население составляло 321 человека на 2001 год и 383 человека на 2011 год.

Примечания 

Районы округа Виана-ду-Каштелу